Späh ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Walker Späh (* 1958), Schweizer Politikerin und Regierungsrätin
 Joseph Späh (1905–1986), siehe: Ben Dova, US-amerikanischer Akrobat und Schauspieler